Кальери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальери, Агустин (род. 1976) — аргентинский теннисист.
 Кальери, Джонатан (род. 1993) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Сан-Паулу».